Džudaško natjecanje za žene u kategoriji do 52 kilograma na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru održano je 7. kolovoza u Carioca Areni 2. 

U ovoj kategoriji natjecale su se 22 džudašice iz 22 države. U prednatjecanju bile su podijeljene u 4 skupine, iz kojih su se pobjednice borile dalje u poluzavršnici i završnici.

Zlatno odličje osvojila je kosovska džudašica Majlinda Kelmendi, koja je u završnici pobijedila Talijanku Odettu Giuffridu. Brončana odličja podijelile su Japanka Misato Nakamura i Ruskinja Natalia Kuziutina.

Rezultati

Repasaži

Borbe za brončano odličje

Izvori 

Džudo na OI 2016.